

Мелроуз — місто в Скоттіш-Бордерс, Шотландія.

Мелроуз — місто, штат Айова
 Мелроуз — місто, штат Массачусетс
 Мелроуз — місто, штат Міннесота
 Мелроуз — місто, штат Вісконсин
 Мелроуз — селище, штат Нью-Мексико
 Мелроуз — селище, штат Огайо
 Мелроуз — селище, штат Вісконсин
 Мелроуз — переписна місцевість, штат Орегон